Woodhull est un patronyme porté notamment par :

 Abraham Woodhull (1750-1826), membre du réseau d'espionnage Culper Ring pendant la Révolution américaine ;
 Victoria Woodhull (1838-1927), femme politique féministe américaine.

Toponymie 

 Woodhull, un village du comté de Henry dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Woodhull (New York)

Homonymie de patronyme